Жид означає:

 Жид — етнонім, синонім слова єврей
 Жид — колишня назва Червоного озера, Білорусь
 Жид, або Жидок — річка на Київщині

Джерела 
  — S. 879–880.